Алва — власна назва.

Топоніми

Барріл-де-Алва — парафія.
 Віла-Алва — парафія.
 Віла-Кова-де-Алва — парафія.

Алва (Оклахома) — місто.
 Алва (Флорида) — переписна місцевість.

Особи 
 Фернандо де Альва Іштлільшочитль — іспанський історик

Див. також 
 Альва